Il singolare  del Hungarian Grand Prix 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

La detentrice del titolo è Sara Errani ma ha deciso di non partecipare perché si è iscritta al torneo di Palermo.

Simona Halep ha sconfitto in finale Yvonne Meusburger per 6-3, 67-7, 6-1.

Teste di serie

 Lucie Šafářová (primo turno)
 Alizé Cornet (primo turno)
 Simona Halep (campionessa)
 Annika Beck (quarti di finale)

  Johanna Larsson (secondo turno)
  Chanelle Scheepers (semifinale)
  María Teresa Torró Flor (secondo turno)
  Anna Tatišvili (secondo turno)

Wildcard 

  Vanda Lukács (primo turno)
  Ágnes Bukta (secondo turno)

 Réka-Luca Jani (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hungarian Grand Prix 2013
WTA Tour 2013